Mammillaria grahamii es una especie  perteneciente a la familia Cactaceae. Es originaria de  Norteamérica.

Descripción
Es una planta perenne carnosa y globosa que  crece solitaria, está ramificada desde la base, con raíces engrosadas. Es esférica a cilíndrica de color verde pálido alcanzando un tamaño de 7-20 cm de alto, hasta alcanzar un diámetro de entre 7,5 a 11 centímetros. Las areolas de forma cilíndrica a oval, a menudo con cuatro lados, no tienen látex . Las 1 a 4  espinas centrales son de color marrón amarillento a marrón oscuro, de 1,2 a 2,5 centímetros de largo. Las 20-35 espinas radiales son rectas, aciculares, de color blanco a marrón claro o de color rojizo, de 0,6 a 1,2 centímetros de largo. Las flores son de color púrpura, lavanda, rosado a rojizo, blanco a veces, de 2 a 4,5 centímetros de diámetro. El fruto es casi esférico, de color rojo de 1,2 a 2,5 centímetros de largo. Contienen negras semillas .

Distribución

Mammillaria grahamii se encuentra en los estados de los EE.UU. de California, Arizona, Nuevo México y Texas, así como en los de México: Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Taxonomía
Mammillaria grahamii fue descrita por George Engelmann y publicado en Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences 3: 262, en el año 1856.
Etimología
Mammillaria: nombre genérico que fue descrita por vez primera por Carolus Linnaeus como Cactus mammillaris en 1753, nombre derivado del latín mammilla = tubérculo, en alusión a los tubérculos que son una de las características del género.

El epíteto de la especie grahamii, honra a los topógrafos de Estados Unidos y al coronel James Duncan Graham (1799-1865), que comandaba el cuerpo de la medición científica de la frontera entre Estados Unidos y México.
Sinonimia

Referencias

Enlaces externos 

  Mammillaria grahamii en Mammillarias.net 

grahamii
Flora de México
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1856
Plantas descritas por Engelmann